Rolofshagen bezeichnet Ortschaften in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland:

 Ortsteil Rolofshagen der Gemeinde Damshagen im Landkreis Nordwestmecklenburg
 Ortsteil Rolofshagen der Gemeinde Papenhagen im Landkreis Vorpommern-Rügen
 ehemalige Gemeinde Moor-Rolofshagen im Landkreis Nordwestmecklenburg